Mario Díaz, cómico español.
 Mario Díaz-Balart, político estadounidense.
 Mario Díaz Pérez, futbolista mexicano.
 Mario Cándido Díaz, militar argentino.
 Mario Díaz, político y dirigente deportivo argentino.